Welcome to the Real World – album dei Mr. Mister del 1985
 Welcome to the Real World – album dei Trapeze del 1993
 Welcome to the Real World – album dei Sick Puppies del 2001